Заболотники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заболотники — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Заболотники — деревня в Себежском районе Псковской области.